Kevin McNamara peut faire référence à:

  (1926–1987), militant pro-vie, archevêque de Dublin et primat d'Irlande dans les années 1980
 Kevin McNamara (1934–2017), homme politique britannique du parti travailliste, Membre du Parlement